Красино — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Черской волости.

Расположена в 16 км к востоку от районного центра — посёлка городского типаПалкино — и в 5 км к юго-западу от волостного центра, деревни Вернявино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района